Neunhoeffer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Neunhoeffer (1936–2018), deutscher Chemiker
 Otto Neunhoeffer (1904–1998), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Neunhöffer